Marchal puede referirse a:

 Marchal, abreviatura científica del botánico Élie Marchal (1839-1923).

Lugares 
En España
 Marchal, municipio de la provincia de Granada.
 Marchal, localidad del municipio de Cantoria, en la provincia de Almería.
 El Marchal, localidad del municipio de Lubrín, en la provincia de Almería.
 El Marchal, localidad del municipio de Macael, en la provincia de Almería.
 El Marchal, localidad del municipio de Oria, en la provincia de Almería.
 El Marchal, localidad del municipio de Uleila del Campo, en la provincia de Almería.
 El Marchal de Antón López o el Marchal de Enix, localidad del municipio de Enix, en la provincia de Almería.
 El Marchalillo, localidad del municipio de Tabernas, en la provincia de Almería.

En Francia
 Champs-sur-Tarentaine-Marchal, comuna del departamento de Cantal.

Personalidades 
 Élie Marchal (1839-1923), botánico franco-belga.
 Louis Marchal (1879-1954), arquitecto francés.
 Ismael Marchal Razquín, Irurzun, (1975), futbolista español.
 Mario Castellano Marchal (1980), escultor y pintor español.